Costituente – in chimica, componente di una miscela
 Costituente – unità linguistica appartenente ad un complesso più articolato
 Costituente (per assemblea costituente) – assemblea costituita allo scopo di assumere il potere costituente